Alamut je lahko:

 Alamut (Bartol) - roman slovenskega pisatelja Vladimirja Bartola
 Alamut (serija) - serija dveh romanov ameriške pisateljica Judith Tarr
 Alamut (Judith Tarr) - roman iz serije
 Alamut, Iran - trdnjava v Iranu
 Alamut (reka) - reka v Iranu